Amfreville-les-Champs (Eure)
 Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime)